The Brand – film del 1911 diretto da Thomas H. Ince
 The Brand – film del 1912 diretto da Allan Dwan
 The Brand – film del 1914 diretto da Kenean Buel
 The Brand – film del 1919 diretto da Reginald Barker